Qareh Āghāj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qareh Khāj, ort, Västazarbaijan, 
 Rūdkhāneh-ye Qarah Āghāj (vattendrag, lat 28,10, long 52,96), Fars, 
 Rūdkhāneh-ye Qareh Āghāj (vattendrag i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar